Ко́ссман () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Коссман, Бернхард (1822—1910) — немецкий виолончелист
 Коссман, Пауль Николаус (1869—1942) — немецкий публицист и редактор
 Коссман, Эли Джозеф (1918—2002) — американский бизнесмен